Сен-Мартен-дю-Пюї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сен-Мартен-дю-Пюї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр